La UAE Pro-League 2008-2009 è stata la 34ª edizione della massima competizione nazionale per club degli Emirati Arabi Uniti, la prima dell'era professionistica del campionato di calcio degli Emirati Arabi Uniti. 
 
La squadra campione in carica è l'Al Shabab. Alla competizione prendono 12 squadre, tra cui le due neo-promosse Ajman Club ed Al-Khaleej.
Questa edizione del campionato verrà vinta dall'Al-Ahli.

Squadre

Classifica finale 

Legenda:
      Campione degli Emirati Arabi Uniti 2008-2009, ammessa alla fase a gironiAFC Champions League 2010e alla Coppa del mondo per club FIFA 2009
      Ammesse alla fase a gironi della AFC Champions League 2010
      Ammesse ai play-off della AFC Champions League 2010
      Retrocessa in UAE Division 1 Group A 2009-2010

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Marcatori 
25 gol
 Fernando Baiano (Al-Jazira)

13 gol
 Mohamed Kader (Al Dhafra)
 Mohamed Omar (Al-Nasr)

12 gol
 Godwin Attram (Al-Shaab)
 Anderson Barbosa (Sharjah)
 Pinga (Al-Wahda)

11 gol
 Baré (Al-Ahli)

9 gol
 Faisal Khalil (Al-Ahli)
 Mehrzad Madanchi (Al-Nasr)
 Alexandre Oliveira (Al-Wasl)
 Jorge Valdivia (Al-Ain)

Collegamenti esterni 
 
 

2009